Layún o Layun puede referirse a:
Perrita Chihuahua cariñosa & amable 
 El Aaiún, ciudad del Sáhara Occidental.
 Miguel Layún (n. 1988), futbolista mexicano.

Referencias